A 2017-es atlétikai világbajnokságon a férfi súlylökést augusztus 5-én és 6-án rendezték meg a londoni Olimpiai Stadionban.

Rekordok

Menetrend

Eredmények
WR – világrekord
CR – világbajnoki rekord
AR – kontinens rekord
NR – országos rekord
PB – egyéni rekord
WL – az adott évben aktuálisan a világ legjobb eredménye
SB – az adott évben aktuálisan az egyéni legjobb eredmény

Selejtezők

Döntő

Jegyzetek
 Selejtezők eredménye
 A döntő eredménye

2017-es atlétikai világbajnokság